Юлия Александровна Березикова (род. , Краснокаменск) — российский боец MMA, общественный и политический деятель, актриса. Первая россиянка, вышедшая на арену мирового миксфайта. Состояла в команде Red Devil вместе с такими бойцами, как Фёдор Емельяненко, Александр Емельяненко, Роман Зенцов, Андрей Семёнов.

Ранние годы 
Отец, Александр Васильевич Березиков, родился в селе Буланиха Алтайского края в многодетной семье. Фамилия Березикова имеет алтайские корни. Юлия с детства была очень активной, энергичной, сильной, и с раннего возраста занималась спортом. С первого класса посещала секции по футболу, плаванию, велоспорту. В секцию единоборств пришла в пятом классе. Занималась каратэ, дзюдо, кикбоксингом. С годами увлечение боевыми искусствами из хобби переросло в профессию.

Юлия Березикова не единственный ребёнок в семье. У неё есть старшая сестра Оксана, которая, в отличие от своей младшей сестры, своё увлечение в детстве связала с танцами.

В 2006 году окончила Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Социальная работа», в 2011 — Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф Лесгафта («Теория и методика бокса»).

Спортивная карьера 
Спортсменка неоднократно признавалась в интервью, что в единоборствах оказалось случайно: однажды пошла за компанию с подругой в секцию карате, потому что та стеснялась, в итоге Юлия осталась в единоборствах. Затем посещала секцию дзюдо (с 6 по 11 класс школы). По окончании школы вслед за старшей сестрой отправилась в Санкт-Петербург, который в 90-е был «меккой» смешанных единоборств. Юлия загорелась идеей стать первой женщиной - членом команды по смешанным единоборствам. На тот момент в составе команды были одни мужчины - сегодня некоторые из них звёзды российского и мирового ММА, в том числе Фёдор Емельяненко, Алексей Олейник и другие.

Первый бой Юлии по правилам ММА состоялся в 2004 году в Санкт–Петербурге на турнире, организованном лигой M–1, ей был 21 год. Соперником стала известная на тот момент самбистка Ксения Шубина. В этом поединке Юлия одержала победу в первом раунде на 55-й секунде болевым приёмом на руку. Второй поединок состоялся в октябре 2006 года (лига M–1), против россиянки Ксении Таку, где Юлия одержала победу в первом раунде удушающим приёмом. После нескольких успешных поединков мечта Юлии исполнилась, и уже в 2006 году она состояла в команде Red Devil. Там же были Александр Емельяненко, Роман Зенцов, Омар Сулоев, Арман Гамбарян, Кирилл Сидельников, Михаил Малютин, Владимир Зенин, Михаил Заяц. Вместе со всеми Березикова участвовала в ежегодных сборах в Кисловодске, Чегете, Старом Осколе и в Санкт-Петербурге. Юлия стояла в парах со всеми бойцами, в том числе и с Федором Емельяненко.

Первый значимый поединок в профессиональной карьере Березиковой состоялся в декабре 2006 года в рамках турнира Bodog Fight—USA vs. Russia. Соперником россиянки стала американка Тара ЛаРоса (Tara LaRosa). За свою профессиональную карьеру в ММА с 2006 года Юлия Березикова провела 14 боёв. В четырёх потерпела поражение: от Тары ЛаРоса, Джулии Кедзи, Рози Сэкстон и Йоанны Енджейчик.

Юлия Березикова состоялась как успешный спортсмен не только в ММА, но также в боксе, муай-тай, грэпплинге, самбо, кунг-фу. 19 декабря на турнире «Muay Thai Moscow-2015» в УСК «Крылья Советов» Березикова, будучи многократной чемпионкой России по тайскому боксу, победила чемпионку мира по кикбоксингу из Хорватии Марию Маленика.

Статистика в смешанных единоборствах 

|-
|  Победа
| align=center | 10–4
|  Рози Дуарте
| ТКО (удары руками и коленями)
| EFN - Fight Nights Petersburg
| 
| align=center | 2
| align=center | 1:08
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|  Победа
| align=center | 9–4
|  Джулиана Вернер
| Болевой приём (рычаг локтя)
| XFCI - XFC International 9
| 
| align=center | 2
| align=center | 1:45
| Сан-Паулу, Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|  Поражение
| align=center | 8–4
|  Йоанна Енджейчик
| Единогласное решение
| Fight Nights - Battle of Moscow 12
| 
| align=center | 2
| align=center | 5:00
| Москва, Россия
|
|-
|  Победа
| align=center | 8–3
|  Карла Бенитез
| Болевой приём (рычаг локтя)
| SFL 12 - Rise of the Challengers
| 
| align=center | 2
| align=center | 1:42
| Мумбаи, Махараштра, Индия
|
|-
|  Победа
| align=center | 7–3
|  Карла Бенитез
| Раздельное решение
| FEFoMP - Mayor Cup 2012
| 
| align=center | 2
| align=center | 5:00
| Хабаровск, Хабаровский край, Россия
|
|-
|  Победа
| align=center | 6–3
|  Алена Хола
| Болевой приём (рычаг локтя)
| Fight Nights - Battle of Moscow 6
| 
| align=center | 2
| align=center | 1:35
| Москва, Россия
|
|-
|  Победа
| align=center | 5–3
|  Юджиния Костина
| Единогласное решение
| Fight Nights - Battle of Moscow 5
| 
| align=center | 2
| align=center | 3:00
| Москва, Россия
|
|-
|  Победа
| align=center | 4–3
|  Милана Дудиева
| ТКО (удары)
| fightFORCE - Day of Anger
| 
| align=center | 1
| align=center | 4:40
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|  Победа
| align=center | 3–3
|  Мегуми Ябушита
| Единогласное решение
| fightFORCE - Russia vs. The World
| 
| align=center | 3
| align=center | 5:00
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|  Поражение
| align=center | 2–3
|  Рози Секстон
| Болевой приём (рычаг локтя)
| Bodog Fight - Vancouver
| 
| align=center | 2
| align=center | 1:49
| Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
|
|-
|  Поражение
| align=center | 2–2
|  Джули Кедзи
| ТКО (удары)
| Bodog Fight - Clash of the Nations
| 
| align=center | 2
| align=center | 2:49
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|  Победа
| align=center | 2-1
|  Сонг Ли Джин
| ТКО (удары)
| M-1 MFC - Russia vs. Korea
| 
| align=center | 1
| align=center | 0:51
| Санкт-Петербург, Россия
| 
|-
|  Поражение
| align=center | 1–1
|  Тара ЛаРоса
| Болевой приём (рычаг локтя)
| Bodog Fight - USA vs. Russia
| 
| align=center | 2
| align=center | 1:28
| Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
| 
|-
|  Победа
| align=center | 1–0
|  Ксения Шубина
| Болевой приём (рычаг локтя)
| M-1 Global Open International Show
| 
| align=center | 1
| align=center | 0:55
| Санкт-Петербург, Россия
| 
|}

Общественная деятельность 

В январе 2015 года вместе с членом Совета Федерации Дмитрием Саблиным стала инициатором создания движения «Антимайдан», целью которого ставится противодействие попыткам создания «Евромайдана».

Юлия Березикова является участнцей проекта «Ребята с нашего двора». Движение реализуется благотворительным фондом «Московский благотворительный резерв». В рамках проекта участники движения за здоровый образ жизни организуют в различных городах России открытые тренировки для всех желающих, устанавливают современные уличные спортивные площадки — создают условия для массовых занятий спортом на свежем воздухе.

В многочисленных интервью Юлия Березикова неоднократно высказывала идею о том, что спорт в России, в частности — детский, должен быть бесплатным. Сама она проводит бесплатные мастер-классы для взрослых и детей не только в столичных фитнес-клубах, но и на спортивных площадках в регионах страны.

Фильмография 
 Сокровища О. К., 2013 год — Эльза
 Морские дьяволы. Смерч-2 - Жанна Зверева
 Дотянуться до мечты - сыграла саму себя
 Отставник - 1,2 - каскадер
Литейный-4 - каскадер, дублер
 Русский дубль - консультант

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Университета имени Лесгафта
Бойцы муай-тай из России